Cliffhanger (plot), een vakterm uit de film- en televisiewereld
Cliffhanger (film), een Amerikaanse actiefilm uit 1993, met Sylvester Stallone
Cliffhanger (band), een Nederlandse symfonische rockband
Cliffhanger (motortaal), een naam van een sprong uit de Freestyle motocross
Cliffhanger (computerspel), een spel, o.a voor de NES
Cliffhanger (soapserie), een internet soapserie van Dylan Haegens